Ло́ста:

 Лоста — река в Вологодской области.
 Лоста — район Вологды.
 Лоста — сортировочная станция Северной железной дороги.